Tuoketuo ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

die chinesische Lesung des Kreises Togtoh von Hohhot, Innere Mongolei, Volksrepublik China
die Militärperson Tuoketuo 托克托 aus der Zeit der Mongolen-Dynastie, siehe Tuoketuo (Militärperson)